Soubise, commune de la Charente-Maritime.
 Principauté de Soubise, seigneurie française organisée autour de cette ville
 Père Soubise, personnage mythique du compagnonnage.
 Jean V de Parthenay, seigneur de Soubise, dit Parthenay-l'Archevêque, (1512-1566) personnage des Guerres de Religion, père de Catherine de Parthenay 
 Charles de Quellenec, gendre du précédent, qui releva son nom et  fut tué à la Saint-Barthélemy en 1572.
 Benjamin de Rohan duc de Frontenay et baron de Soubise (dit « Soubise »), petit-fils du précédent, l'un des deux chefs de la résistance protestante sous Louis XIII.
 Armand de Rohan-Soubise, de l'Académie française.
 Charles de Rohan, prince de Soubise (1715-1787)
 Hôtel de Soubise, actuel musée de l'Histoire de France
 En gastronomie, la sauce Soubise, ou simplement une soubise.